Годао 315 (G315, 国道315) — китайская автомагистраль общенационального значения Синин (Цинхай) — Кашгар (Синьцзян). Проходит по южному тракту Великого Шёлкового пути. Начинается от города Синин, проходит по северному берегу озера Кукунор, через Цайдамскую котловину и горы Алтынтаг попадает в пустыню Такла-Макан и через оазисы южной стороны пустыни вдоль предгорий хребта Куньлунь подходит к городу Кашгар. В районе города Ния на север отходит Транстаримская дорога протяжённостью 550 км связывающая трассу № 315 с трассой № 314. Общая протяженность трассы № 315 — 2962 километра.

Трасса № 315 пролегает по регионам, в которых говорят на уйгурском, монгольском языках и чжунъюаньских диалектах китайского языка.

От Кашгара начинается Каракорумское шоссе.

См. также 
 Международная азиатская сеть.

Ссылки 
 Автостоп в Китае
 Рассказ о путешествии по трассе № 315 в 2007 году.

Дороги Китая
Транспорт Синьцзян-Уйгурского автономного района
Шёлковый путь